

Patronyme 
 Cedric A. Collingwood, entomologiste britannique
 Cuthbert Collingwood (1750–1810), amiral de la Royal Navy
 Cuthbert Collingwood (1826-1908), biologiste marin
 Edward Collingwood (1900-1970), mathématicien britannique
 Paul Collingwood (1976-), joueur international de cricket anglais
 Robin G. Collingwood (1889-1943), philosophe et historien britannique
 William Gershom Collingwood (1854-1932), écrivain, artiste et antiquaire britannique

Toponymie

Collingwood, ville canadienne de l'Ontario
 Collingwood Cove, hameau canadien de la province d'Alberta

Collingwood, quartier de Melbourne (Australie)

Collingwood, une ville de Nouvelle-Zélande, dans l'Île du Sud.

Club sportif 
 Le Collingwood Football Club, club de football australien

Homonymie
Homonymie de patronyme